Све́тла-над-Са́завоу () — небольшой город на реке Сазава в крае Высочина, Чехия. Население — 6971 чел. (на 2 октября 2006 года).

История 
Первое упоминание о городе относится к 1207 году, когда он был указан как владение несуществующего ныне Виллемова монастыря. Расцвет города приходится на первую половину XV века, когда во время гуситских войн город перешёл под власть рода . Светла-над-Сазавоу находилась под их управлением до 1618 года, когда она была конфискована в пользу государства. В дальнейшем город не раз передавался в руки немецких аристократических фамилий, чаще всего, католического вероисповедания.

Новый подъём приходится на XVIII век. Позже, в 1855 году, Светле-над-Сазавоу был присвоен статус города.

Современное положение 
В городе множество достопримечательностей, памятников архитектуры. Работает завод по производству стекла и фарфора, построенный ещё в 1720 году. В городе есть профессиональное учебное заведение, готовящее специалистов по стекольному производству.

Население

Примечания

Ссылки 

Города края Высочина